« Laisse béton » est une expression en verlan signifiant « laisse tomber ». Elle peut notamment désigner :
 Laisse béton, album de Renaud (1977) ;
 Laisse béton, single tiré de l'album.
 Laisse béton, film de Serge Le Péron (1984).